Archieven van de Insolvente Boedelskamer, Antwerpen is sedert 2009 een item op de Lijst van het Wereldgeheugen ( Memory of the World Register;  Régistre de la Mémoire du Monde). Deze lijst, ook Werelderfgoedlijst voor Documenten genoemd, wordt opgemaakt door de UNESCO. De archieven worden bewaard in het stadsarchief Felixarchief in Antwerpen. 

De Insolvente Boedelskamer bestaat uit de boekhouding van Antwerpse insolvente of in faling geraakte personen vanaf 1518 tot een stuk in de 17-de eeuw.

Externe links 
UNESCO Memory of the World - Belgium 
UNESCO Mémoire du monde - Belgique
 Felixarchief - Insolvente Boedelskamer

Documentair werelderfgoed in België
Cultureel erfgoed in Vlaanderen